Marco Polo — viajante e comerciante veneziano que viveu entre os séculos XIII e XIV
 Polo (vestuário) — um tipo de camisa
 Polo tecnológico — um local onde empresas e/ou instituições académicas ou de investigação concentram atividades de investigação, desenvolvimento ou produção de âmbito tecnológico
 Volkswagen Polo — modelo de automóvel da Volkswagen
 Volkswagen Polo Classic — modelo de automóvel da Volkswagen
 Campus — também designado "polo universitário"

Ciências 
 Polo animal — parte do ovo oposta ao polo vegetativo, onde se localiza o núcleo e há menor concentração de vitelo
 Polo celeste — pontos imaginários onde o eixo de rotação da Terra intercepta a esfera celeste
 Polo elétrico — ponto extremo de um objeto carregado negativamente (polo negativo) ou positivamente (polo positivo)
 Polo geográfico — extremidades do eixo imaginário da Terra ou outro planeta
 Polo magnético — ponto da superfície de um ímã, planeta ou qualquer corpo magnetizado
 Polo vegetativo — parte do ovo onde se concentra a maior parte do vitelo
 Polo (análise complexa) — tipo de singularidade que se comporta como um singularidade do tipo 1/zn no ponto z = 0

Música 
 Disco polo — gênero musical da Polônia
 Polo (canção) — da banda Fresno, lançada em 2007

Desporto 
 Polo (esporte) — jogo de equipe com bola, espécie de hóquei a cavalo
 Polo aquático — jogo de equipe com bola jogado em uma piscina

Localidades 
 Polo (República Dominicana) — município da República Dominicana
 Polo do frio — nome dos locais onde houve a temperatura mais baixa já registrada

Desambiguação